Monte San Antón puede referirse a:

 Monte San Antón, un monte situado en el municipio de Málaga, España.
 Ratón de Getaria, un monte y parque natural situado en el municipio de Guetaria, España.